Альфонс Мария Мазурек ( Alfons Maria Mazurek, мирское имя — Иосиф Мазурек, 1 марта 1891 года в деревне Баранувка, Польша — 28 августа 1944 года Навойова Гура, Польша) — блаженный Римско-Католической Церкви, священник, монах, член ордена босых кармелитов. Входит в число 108 блаженных польских мучеников, беатифицированных римским папой Иоанном Павлом II во время его посещения Варшавы 13 июля 1999 года.

Биография 
В 1908 году вступил в новициат католического ордена босых кармелитов, приняв монашеское имя Альфонс Мария Святого Духа. Изучал теологию и философию в Кракове. В 1916 году был рукоположен в священника. Был профессором, ректором кармелитской семинарии и духовным руководителем терциариев в монастыре в Вадовицах. В 1937 году написал Устав для польских членов третьего ордена. Подготовил к публикации Бревиарий для терциариев. Публиковал статьи в периодическом издании «Голос Кармеля».
Был убит солдатом СС 28 августа 1944 года.

Прославление 
13 июня 1999 года был беатифицирован римским папой Иоанном Павлом II вместе с другими польскими мучениками Второй мировой войны.

Ссылки 
Биография блаженного Альфонса Марии Мазурека

Католические блаженные
Католические святые
Святые Польши
Христианские святые XX века
Блаженные кармелиты